Helsingfors valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Helsingfors stad.

Valkretsen har 22 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Gröna förbundet (6)
Pekka Haavisto
Maria Ohisalo
Mari Holopainen
Emma Kari
Outi Alanko-Kahiluoto
Atte Harjanne

Samlingspartiet (6)
Ben Zyskowicz
Jaana Pelkonen
Juhana Vartiainen
Terhi Koulumies
Sari Sarkomaa
Wille Rydman

Finlands Socialdemokratiska Parti (3)
Tuula Haatainen
Eveliina Heinäluoma
Erkki Tuomioja

Sannfinländarna (3)
Jussi Halla-aho
Mari Rantanen
Tom Packalén
Mika Raatikainen (ersatte Halla-aho från april till juli 2019)

Vänsterförbundet (3)
Mai Kivelä
Suldaan Said Ahmed (ersatte Paavo Arhinmäki i september 2021)
Veronika Honkasalo

Svenska folkpartiet i Finland (1)
Eva Biaudet

Valkretsar i Finland